O Campeonato Nacional Futsal Feminino de 2017/2018 foi a 5ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol,  É disputada por 16 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 2º Título.

Apuramento Campeão

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Norte

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Sul

Calendário

1ª Fase Zona Norte

Calendário

1ª Fase Zona Sul

Calendário